

Patronyme 

Maarten Tromp (né le  à Den Briel, mort le ) amiral de la marine néerlandaise ;
Cornelis Tromp (né le , mort le ), amiral de la marine néerlandaise, fils du précédent ;

Esra Tromp (née le ), coureuse cycliste néerlandaise ;
Maarten Tromp (né le ), rameur néerlandais.
Johan Tromp (né le ), joueur de rugby à XV namibien ;

Voir aussi